Туринская папирусная карта — древнейшая египетская географическая карта с геологической информацией, представлена в Египетском музее в городе Турин, Италия. Карта показывает рудники древнего Египта, папирус времён правления Рамзеса IV.

Описание 
Изображает 15-километровый отрезок Вади-Хаммамат с указанием деревень, холмов, золотых копей и каменоломни, а также расстояний между ними.

Выполнена около 1150 года до н. э. для участников организованной Рамзесом IV экспедиции в местные каменоломни.

Карта, которая экспонируется в Египетском музее Турина, была обнаружена наполеоновским посланником — французским генеральным консулом в Египте Бернардино Дроветти — в Дейр-эль-Медине, деревне ремесленников под Фивами.

В реконструированном виде имеет размеры 280 на 41 см. Впрочем, насчёт правильной компоновки разрозненных фрагментов карты споры в научной среде не утихают.

Галерея

Примечания

Литература 
 Harrell, J. A., V. M. Brown, 1992. «The world’s oldest surviving geological map — the 1150 BC Turin papyrus from Egypt»,  100 (1992), pp.3-18.
 Harrell, J. A., V. M. Brown, 1992. «The oldest surviving topographical map from ancient Egypt (Turin Papyri 1879, 1899 and 1969)»,  29 (1992), pp.81-105.

Ссылки 

 44 симпозиум Международной комиссии по истории геологических наук состоялся в Италии, 2019.

Карты по алфавиту
Географические карты
Древнеегипетские папирусы
1160-е годы до н. э.
Произведения 2-го тысячелетия до н. э.
Экспонаты Египетского музея в Турине
Дейр-Эль-Медина
Фиванские некрополи
Литература Древнего Египта